El término barrilete puede hacer referencia a:

 Barrilete, pieza básica de los relojes mecánicos, tambor que contiene el muelle que actúa como motor del réloj.
Barrilete, nombre popular de varios tipos de recipiente de barro para transportar agua ("barril de media luna", barril de pastor, barril de carro o barril planchado).
Barrilete, en algunas zonas de Centroamérica y Sudamérica, juego de la cometa.
Barrilete, calzones largos en el , que evolucionaron hacia las calzas de calabaza y los toneletes.
Barrilete, herramienta de carpintero.
Barrilete, persona accesible y de sí fácil.
 Barrilete, disco de la banda argentina Los Cafres.
Barrilete, pez de la familia Scombridae
Barrilete, en Colombia, un dulce.